Верейский — фамилия. Известные носители:

 Верейский, Георгий Семёнович (1886—1962) — советский график и живописец, Народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии второй степени.
 Верейский, Орест Георгиевич (1915—1993) — советский художник, книжный график, Народный художник СССР, лауреат Государственной премии СССР.

См. также 
 Василий Удалой (ум. 1495/1501) — служилый князь верейский, старший сын удельного князя Михаила Андреевича.
 Верейка